Ogród czasu – książka fantastyczno-naukowa J.G. Ballarda
 Ogród Czasu – grupa zegarów słonecznych w Poznaniu